Кубок Кремля 2000 года в женском парном разряде проводится в пятый раз. В основной сетке турнира 16 пар, одна из которых прошла в основу по результатам квалификации, и ещё одна получила специальное приглашение от организаторов.

Пара Лиза Реймонд / Ренне Стаббс защищала свой прошлогодний титул, но проиграла в полуфинале.

Посев 

 ' Жюли Алар-Декюжи /  Ай Сугияма  (Титул)
  Мартина Хингис /  Анна Курникова (Финал)

<ol start="3">
  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс ''(Полуфинал)
  Александра Фусаи /  Натали Тозья ''(Полуфинал)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2000